Thomaskloster nennt man:

 Abtei St. Thomas (Andernach), ein ehemaliges Augustiner-Chorfrauen-Stift bei Andernach
 Sankt Thomas an der Kyll, ein ehemaliges Zisterzienserinnenkloster in Sankt Thomas
 Abtei St. Thomas (Alt Brünn), Brno, Tschechien
 Kloster San Tommaso dei Borgognoni (Torcello), ein ehemaliges Zisterzienserkloster in Venetien, Italien